balsam do ciała
 balsam (napój alkoholowy)

Gminy w USA:
 Balsam (ang. Balsam Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Balsam (ang. Balsam Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca